Černohorský (Černohorská) může znamenat:

příjmení
 Bohumír Černohorský (1903–1942) – československý voják, protinacistický odbojář a příslušník vedení Obrany národa
 Bohuslav Matěj Černohorský (1684–1742) – kněz, hudební skladatel, varhaník a učitel 
 Dobeš Černohorský z Boskovic (†1493) – moravský šlechtic
 Helena Černohorská (biatlonistka) (*1970) - česká biatlonistka
 Jan Černohorský (1898–1976) – český šermíř a olympionik
 Karel Černohorský (1896–1982) – moravský muzejník, etnograf a muzejník
 Karel Černohorský (politik) (1861–1915) – český advokát, poslanec Českého zemského sněmu a Říšské rady
 Lukáš Černohorský (1984) – poslanec Poslanecké sněmovny za Piráty
 Martin Černohorský (1923) – český fyzik a vysokoškolský profesor
 Michael Černohorský (1908–1986) – syn černohorského prince Mirka
 Silva Černohorská (1938) – politička ČSSD, v roce 2006 poslankyně Poslanecké sněmovny
 Václav Černohorský (1981) – český novinář a reportér
 Veronika Černohorská viz Véronique Haillot Canas da Silva (1976) – francouzská fotografka
 Vladimír Černohorský (1941–2015) – český sládek a výzkumník

Černá Hora
 Černohorská hymna
 Černohorský královský palác – královské paláce v Černé Hoře
 Černohorská kuchyně
 Černohorský perper – černohorská měna v dobách monarchie
 Černohorská vláda
 Černohorská vlajka
 Černohorský znak – státní znak Černé Hory

dynastie Černé Hory
 Boris Černohorský viz Boris Petrović-Njegoš (1980) – dědičný princ černohorský
 Danilo Aleksandar Černohorský viz Danilo Alexandr Petrović-Njegoš (1871–1939) – černohorský korunní princ
 Danilo I. Černohorský viz Danilo I. Petrović-Njegoš
(asi 1670–1735) – černohorský vladyka
 Danilo II. Černohorský viz Danilo II. Petrović-Njegoš (1826–1860) – černohorský vladyka
 Mirko Dimitri Černohorský viz Mirko Dmitrij Petrović-Njegoš (1879–1918) – černohorský princ, bratr prince Danila
 Nikola II. Michael Francis Petrović-Njegoš Černohorský viz Nikola II. Petrović-Njegoš (1944) – černohorský princ
 Petr Černohorský viz Petr Štěpán Petrović-Njegoš (1889–1932) – černohorský princ
 Petr I. Černohorský viz Petr I. Petrović-Njegoš (1747–1830) – černohorský vladyka
 Sava II. Černohorský viz Sava II. Petrović-Njegoš (1702–1782) – černohorský vladyka

princezny
 Anastázie Černohorská (1868–1935) – černohorská princezna
 Anna Černohorská (Anna Petrović-Njegoš; 1874–1971) – černohorská princezna
 Elena Černohorská (1873–1957 – černohorská princezna
 Milica Černohorská (1866–1951) – černohorská princezna
 Xenie Černohorská viz Xenie Petrović-Njegoš (1881–1960) – černohorská princezna
 Zorka Černohorská (Ljubica Petrović-Njegoš 1864–1890) – černohorská princezna

Černohorští z Boskovic
 Beneš Černohorský z Boskovic (1420–1475) – moravský šlechtic
 Beneš Černohorský z Boskovic mladší (†1507) – moravský šlechtic
 Jan Černohorský z Boskovic (†1473) – moravský šlechtic
 Jan Černohorský z Boskovic na Černé Hoře (†1554) – moravský šlechtic
 Jaroslav Černohorský z Boskovic (†1546) – moravský šlechtic
 Tas Černohorský z Boskovic viz Tas z Boskovic (1446–1482) – diplomat, šlechtic a olomoucký biskup
 Tas Černohorský z Boskovic na Černé Hoře (†1549) – moravský šlechtic
 Vaněk Černohorský z Boskovic (1377–1432) – moravský šlechtic

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení